Громов-Шмеркин Самуил Абрамович () — советский сотрудник органов государственной безопасности.

Биография 
Родился 29 сентября 1892 года в еврейской земледельческой колонии Ингулец Херсонского уезда Херсонской губернии в семье сапожника-кустаря. Еврей.

Окончил 3 класса сельской школы (по другим данным 4 класса гимназии). В 1906—1913 годах — разносчик мучного склада Чечельницкого в посёлке Долгинцево Херсонского уезда, табельщик на руднике Брянского акционерного общества (Кривой Рог).

С 1913 года служил в царской армии. Участник Первой мировой войны — рядовой 10-го стрелкового полка (Жмеринка), воевал на Юго-Западном фронте. В декабре 1914 года попал в австро-венгерский плен, находился в концлагерях в городах Райхенберг и Витковице (Австро-Венгрия). Освободился в 1918 году, вернулся на родину.

С июля 1918 года — командир партизанского отряда в Херсонском уезде Херсонской губернии. С февраля 1919 года — на работе в органах государственной безопасности, тогда же вступил в ВКП(б). В марте 1922 — мае 1923 года — уполномоченный ГПУ по Павлоградскому уезду Екатеринославской губернии, уполномоченный Волынского губернского отдела ГПУ (Житомир).

С сентября 1924 года — уполномоченный ГПУ УССР, начальник специального отделения ГПУ УССР. До июля 1931 года — заместитель начальника Фельдкорпуса ГПУ УССР. С 7 июля 1931 года — начальник оперативного отдела ГПУ УССР. С февраля 1932 года — сотрудник резерва ОГПУ СССР, директор управления делами Государственного банка СССР. С сентября 1932 года — оперуполномоченный оперативного отдела ОГПУ СССР.

С января 1934 года — временно исполняющий должность начальника, начальник общего отдела ПП ОГПУ по Саратовскому краю. С июля 1934 года — начальник общего отдела УНКВД по Саратовскому краю, начальник отдела пожарной охраны УНКВД по Саратовской области. В феврале 1937 — феврале 1938 года — начальник 1-го (оперативного) отдела ГУПО НКВД СССР.

15 (по другим данным 7) февраля 1938 года арестован. В 1939 году освобождён за необоснованностью обвинений, дело прекращено. С июля 1939 года — старший инспектор управления охраны ГУЛАГ НКВД СССР, с сентября 1939 года — начальник военизированной пожарной охраны управления охраны и режима ГУЛАГ НКВД-МВД СССР. В феврале 1947 года уволен из МВД по болезни, пенсионер МВД, жил в Москве.

Умер 13 октября 1957 года в Москве, похоронен на Востряковском кладбище.

Звания 
 Капитан (1936);
 Подполковник (1943).

Награды 
 Орден Красного Знамени (3.11.1944);
 Орден Ленина (12.05.1945);
 Медаль «За трудовую доблесть» (15.09.1943);
 медали.

Примечания

Источники 
 Громов (Шмеркин) Самуил Абрамович // Евреи в НКВД СССР. 1936—1938 гг. Опыт биографического словаря. 2-е изд., испр. и доп. / М. А. Тумшис, В. А. Золотарёв. — : Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. — 848 с. — С. 257. ISBN 978-5-91244-178-3.
 Громов-Шмеркін Самуїл Абрамович // Всеволод Балицький: особа, час, оточення / Ю. Шаповал, В. Золотарьов. — : Стилос, 2002. — 466 с. — С. 382.

Ссылки 
 Громов-Шмеркин Самуил Абрамович.

Похороненные на Востряковском кладбище
Военнопленные Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Родившиеся в Широковском районе
Члены КПСС
Сотрудники системы ГУЛАГа